Belgenmonument (Amersfoort)
Belgenmonument (Ede)

Zie ook 
 Cultureel erfgoed in België